Антония Лоттнер (; родилась 13 августа 1996 года в Дюссельдорфе, Германия) — немецкая теннисистка; победительница девяти турниров ITF (пять — в одиночном разряде); финалистка одного юниорского турнира Большого шлема в одиночном разряде (Roland Garros-2013); полуфиналистка трёх юниорских турниров Большого шлема в одиночном разряде; полуфиналистка двух юниорских турниров Большого шлема в парном разряде (US Open-2012; -2013); бывшая третья ракетка мира в юниорском рейтинге.

Общая информация 
Антония в теннисе с шести лет. Любимое покрытие — хард.

Спортивная карьера 
В июне 2019 года Лоттнер пробилась через квалификацию и участвовала в Открытом чемпионате Франции по теннису (Roland Garros), где проиграла в первом же раунде будущей полуфиналистке британке Йоханне Конте со счётом 6-4, 6-4 и выбыла из турнирной сетки.

Рейтинг на конец года

Выступления на турнирах

Финалы турниров ITF в одиночном разряде (6)

Победы (5)

Поражения (1)

Финалы турниров ITF в парном разряде (12)

Победы (4)

Поражения (8)

История выступлений на турнирах

Примечания

Ссылки 

 
 

Теннисисты Германии
Чемпионы Германии по теннису